Полковник-Минково () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 205 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Полковник-Минково, в состав которого входит Полковник-Минково, должность кмета (старосты) исполняет Йордан Марков Стоев (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Добричской области